Sherman megye (Kansas)
Sherman megye (Nebraska)
Sherman megye (Oregon)
Sherman megye (Texas)